Алексей Александрович Яковлев:
 Яковлев, Алексей Александрович (1726—1781) — русский государственный деятель, сенатор.
 Яковлев, Алексей Александрович (1923—1990) — Герой Советского Союза.